Михаил «Миша» Циркунов (; ) — латвийский боец смешанных боевых искусств русского происхождения, ныне проживающий в Канаде. Выступает под эгидой UFC в полутяжёлом весе. По состоянию на март 2019 года занимает четырнадцатую строчку официального рейтинга UFC в полутяжёлом весе.

Карьера

Начало 
Перед тем как перейти в ММА, Циркунов был опытным дзюдоистом. Свой дебютный бой Циркунов провёл в 2010 году. В июне 2015 года с рекордом 9-2 Циркунов был подписан в UFC.

Ultimate Fighting Championship 
Циркунов должен был провести свой дебютный бой против Шона О’Коннелла 23 августа 2015 года на турнире UFC Fight Night 74, однако О’Коннелл снялся с боя из-за травмы и был заменен Дэниелом Джолли. Циркунов сумел нокаутировать своего соперника в первом раунде.

Циркунов провел свой следующий бой против Алекса Николсона 6 февраля 2016 года на турнире UFC Fight Night 82. Циркунов провел удушение ручным треугольником через челюсть и в результате чего сломал своему оппоненту челюсть в двух местах. На послематчевой пресс-конференция Циркунов сказал журналистам « … мне удалось сломать ему челюсть, я впечатлен».

Циркунов встретился с Ионом Куцелабой 18 июня 2016 года на турнире UFC Fight Night 89. Циркунов выиграл бой удушающим приемом в третьем раунде.

Следующим соперником Циркунова стал Никита Крылов, их бой прошёл 10 декабря 2016 года на UFC 206. Циркунов выиграл бой удушающим приемом в первом раунде.

Статистика в ММА 

|-
|Поражение
|align=center|15–8
| Веллингтон Турман
|Болевой прием (рычаг локтя)
|UFC Fight Night: Makhachev vs. Green
|
|align=center|2
|align=center|1:29
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Поражение
|align=center|15-7
| Кшиштоф Йотко
|Решением (раздельным)
|UFC Fight Night 193 - Santos vs. Walker
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Лас-Вегас, США
|Дебют в среднем весе.
|-
|Поражение
|align=center|15-6
| Райан Спэнн
|TKO (удары руками)
|UFC Fight Night: Edwards vs. Muhammad
|
|align=center|1
|align=center|1:11
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|15-5
| Джимми Крут
|Сдача (перуанский галстук)
|UFC Fight Night: Cerrone vs. Gaethje
|
|align=center|1
|align=center|3:38
|Ванкувер, Канада
|
|-
|Поражение
|align=center|14-5
| Джонни Уокер
|TKO (удары)
|UFC 235
|
|align=center|1
|align=center|0:38
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center|14-4
| Патрик Камминз
|Удушающий прием (треугольник руками)
|UFC Fight Night: Volkan vs. Smith
|
|align=center|1
|align=center|2:40
|Монктон, Канада
|
|-
|Поражение
|align=center|13-4
| Гловер Тейшейра
|TKO (удары)
|UFC on Fox: Lawler vs. dos Anjos
|
|align=center|1
|align=center|2:45
|Виннипег, Канада
|
|-
|Поражение
|align=center| 13-3
| Волкан Оздемир
|Нокаут (удар)
|UFC Fight Night 109
|
|align=center|1
|align=center|0:28
|Стокгольм, Швеция
|
|-
|Победа
|align=center| 13-2
| Никита Крылов
|Удушающий приём (гильотина)
|UFC 206
|
|align=center|1
|align=center|4:38
|Торонто, Канада
|
|-
|Победа
|align=center| 12-2
| Ион Куцелаба
|Удушающий приём (ручным треугольником)
|UFC Fight Night 89
|
|align=center|3
|align=center|1:22
|Оттава, Канада
|
|-
|Победа
|align=center| 11-2
| Алекс Николсон
|Болевой приём (ущемление шеи)
|UFC Fight Night 82
|
|align=center|2
|align=center|1:28
|Лас-Вегас, США
|
|-
|Победа
|align=center| 10-2
| Дэниел Джолли
|Нокаут (удары руками)
|UFC Fight Night 74
|
|align=center|1
|align=center|4:45
|Саскатун, Канада
|
|-
|Победа
|align=center| 9-2
| Шон Ашер
|Болевой приём (рычаг локтя)
|Hard Knocks 43
|
|align=center|1
|align=center|1:20
|Калгари, Канада
|Защитил титул чемпиона HKFC в полутяжёлом весе.
|-
|Победа
|align=center| 8-2
| Родни Уоллес
|Технический нокаут (удар ногой в голову)
|Hard Knocks 41
|
|align=center|1
|align=center|2:00
|Калгари, Канада
|Завоевал титул чемпиона HKFC в полутяжёлом весе.
|-
|Победа
|align=center| 7-2
| Мартин Дезилетс
|Удушающий прием (треугольник)
|Provincial FC 2
|
|align=center|1
|align=center|2:36
|Лондон, Канада
|
|-
|Победа
|align=center| 6-2
| Джон Гэншорн
|Болевой прием (рычаг локтя)
|Fivestar FL 9: Northern Nightmare
|
|align=center|1
|align=center|1:59
|Йеллоунайф, Канада
|
|-
|Поражение
|align=center| 5-2
| Аарон Джонсон
|Болевой прием (скручивание пятки)
|King of the Ring VI
|
|align=center|1
|align=center|2:11
|Норкосс, США
|
|-
|Победа
|align=center| 5-1
| Али Мокдэд
|Единогласное решение
|Score Fighting Series 3
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Сарния, Канада
|
|-
|Победа
|align=center| 4-1
| Ион Чердивара
|Единогласное решение
|Knockout Entertainment — MMA: The Reckoning
|
|align=center|3
|align=center|5:00
|Ориллия, Канада
|
|-
|Победа
|align=center| 3-1
| Рикардо Франсуа
|Технический нокаут (удары)
|Ultimate Generation Combat 26
|
|align=center|1
|align=center|0:56
|Монреаль, Канада
|
|-
|Победа
|align=center| 2-1
| Шон Полиук
|Сдача (удары)
|Armageddon FC 3: Evolution
|
|align=center|1
|align=center|0:57
|Виктория, Канада
|Бой в промежуточном весе 95,2 кг.
|-
|Поражение
|align=center| 1-1
| Рой Боутон
|Болевой прием (рычаг локтя)
|Warrior One MMA 5
|
|align=center|2
|align=center|2:33
|Монреаль, Канада
|
|-
|Победа
|align=center| 1-0
| Джефф Дойль
|Технический нокаут (удары)
|Ringside MMA 5: Triple Threat
|
|align=center|1
|align=center|0:40
|Монреаль, Канада
|
|-

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Бойцы смешанных единоборств Латвии
Дзюдоисты Латвии
Эмигранты из Латвии